Ailbe est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Ailbe est un prénom masculin désuet, d'origine latine, qui signifie aubépine, surtout utilisé en Irlande et Écosse ; fêté le 12 septembre.

Ailbe est aussi un patronyme, de même signification.

Saint(s) chrétien(s) 
 Ailbe d'Emly († vers 525), ou Albée, ou Elvis, ou Albeus ou Ailbhe, moine puis évêque d'Emly dans le Munster en Irlande, à l'origine d'une règle monastique ; fêté le 12 septembre

Toponyme 
De nombreux lieux, notamment en Irlande, contiennent dans leur nom ce mot d'origine latine évoquant la blancheur :
 Belach Mugna en Mag Ailbe ou Ballaghmoone, lieu situé dans le nord du comté actuel de Carlow en Irlande, où se tint une bataille entre le roi de Munster Cormac mac Cuilennáin et le haut-roi de Connacht Cathal mac Conchobair ;
 Mag Ailbe, autre lieu de bataille, gagnée par Muirchertach Mac Ercae ;
 Cenn Ailbe, autre lieu de bataille, gagnée par Coirpre mac Néill.

Références